106-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

106-я пехотная дивизия — воинское соединение во Второй мировой войне.
 106-я пехотная дивизия (вермахт)
 106-я пехотная дивизия (США)
 106-я дивизия (Япония)

106-я стрелковая дивизия — воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне.
 106-я стрелковая дивизия (1-го формирования) сформирована в 1940 году.
 106-я стрелковая дивизия (2-го формирования) сформирована в 1941 году.
 106-я стрелковая дивизия (3-го формирования) сформирована в 1942 году.
 106-я гвардейская стрелковая дивизия
 106-я моторизованная дивизия
 106-я Тульская дивизия ВДВ
 106-я гвардейская воздушно-десантная дивизия
 106-я кавалерийская дивизия
 106-я истребительная авиационная дивизия ПВО